J81 steht für:

 Lungenödem, eine Erkrankung nach dem ICD-10-Code
 Westinghouse J81, ein amerikanischer Lizenzbau des britischen Turbinenstrahltriebwerks Rolls-Royce Soar
 den Johnson-Körper J81, das doppelt beschnittene kleine Rhombenikosidodekaeder

Abkürzung